PCI:

 PCI () — компьютерная шина.
 PCI () — класс синтетических финансовых инструментов.
 PCI-DSS — стандарт безопасности данных в карточных платёжных системах (), часто используется сокращённая форма аббревиатуры — PCI.
 PCI () — чрескожное вмешательство на коронарных артериях (см. также Ангиопластика, ЧТА).
 PCI () — протромбиновый индекс.
 PCI () — бренд производителя строительной химии, немецкой компании PCI Augsburg GmbH, подразделения концерна BASF.
 PCI configuration space — конфигурационное адресное пространство PCI.
 PCI Express — компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI.
 PCI Extended — расширение шины PCI64 с добавлением двух новых частот работы, 100 и 133 МГц.
 PCI SIG — некоммерческая организация PCI Special Interest Group.